Mala gradina (arheološko nalazište, Studenci), kod Lovreća
Mala gradina (arheološko nalazište, Šopot), kod Benkovca
Mala gradina (arheološko nalazište, Glavina Gornja) (Ukradenova gradina), kod Imotskoga